Sauppe ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Sauppe (1924–2014), deutscher Bibliothekar und Hochschullehrer
 Gustav Albert Sauppe (1802–1870), deutscher klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Hermann Sauppe (1809–1893), deutscher klassischer Philologe und Hochschullehrer
 Moritz Oskar Sauppe (1844/1847–1928), deutscher evangelischer Pfarrer und Heimatforscher

Siehe auch:
 Saupe